Reto von Arx (né le  à Egerkingen en Suisse) est un joueur suisse de hockey sur glace à la retraite. Il est désormais entraîneur-assistant de l'équipe nationale.

Carrière de joueur 
Joueur suisse, il a commencé sa carrière professionnelle avec le SC Langnau lors de la saison 1992-93. Avant même d'être sélectionné par une équipe de la Ligue nationale de hockey en Amérique du Nord, il était déjà un vétéran établi en Europe.

Étant l'un des piliers du HC Davos, il fut finalement sélectionné par les Blackhawks de Chicago lors du repêchage de 2000. Il tente donc de se tailler un poste avec les Blackhawks, mais il ne réussit pas à y jouer toute la saison, jouant majoritairement pour le club-école de ces derniers, soit les Admirals de Norfolk dans la Ligue américaine de hockey. Il est le premier joueur de champ suisse à évoluer en NHL. Il fête ses débuts à Buffalo le . Deux jours plus tard, pour le premier match de l'histoire des Blue Jackets de Columbus, il inscrit deux buts, évidemment les premières réussites d'un joueur suisse en NHL. Toutefois, il retourne la saison suivante en Suisse et retrouve ses coéquipiers du HC Davos.

Après 19 saisons à Davos, son contrat n'étant pas renouvelé, il tente de négocier un contrat, en compagnie de son frère Jan, avec son club formateur, Langnau. Les négociations n'aboutissant pas, il décide, comme son frère, de prendre sa retraite en .

Sur la scène internationale, il a été sélectionné pour représenter son pays à plusieurs reprises, dont une fois aux Jeux olympiques d'hiver, en 2002, desquels il est renvoyé prématurément après une escapade nocturne avec son coéquipier Marcel Jenni.

Carrière d'entraîneur 
Il est désormais entraîneur-assistant de l'équipe de Suisse depuis le  en compagnie de Felix Hollenstein. Ils assistent Patrick Fischer.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 ||SC Langnau ||LNB ||35 ||11 ||4 ||15 ||28 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|1993-1994 ||SC Langnau || Ligue ||36 ||35 ||31 ||66 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||SC Langnau ||LNB ||36 ||14 ||9 ||23 ||72 ||5 ||1 ||2 ||3 ||27
|-
|1995-1996 ||HC Davos ||LNA ||34 ||4 ||6 ||10 ||59 ||5 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|1996-1997 ||HC Davos ||LNA ||42 ||10 ||17 ||27 ||78 ||6 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|1997-1998 ||HC Davos ||LNA ||39 ||8 ||15 ||23 ||113 ||18 ||9 ||6 ||15 ||18
|-
|1998-1999 ||HC Davos ||LNA ||45 ||21 ||20 ||41 ||76 ||6 ||4 ||6 ||10 ||16
|-
|1999-2000 ||HC Davos ||LNA ||45 ||19 ||26 ||45 ||70 ||5 ||2 ||0 ||2 ||10
|-
|2000-2001 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||49 ||16 ||26 ||42 ||28 ||9 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
|2000-2001 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||19 ||3 ||1 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||HC Davos ||LNA ||31 ||6 ||15 ||21 ||95 ||12 ||3 ||8 ||11 ||35
|-
|2002-2003 ||HC Davos ||LNA ||42 ||10 ||32 ||42 ||73 ||17 ||4 ||8 ||12 ||28
|-
|2003-2004 ||HC Davos ||LNA ||47 ||20 ||31 ||51 ||72 ||6 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2004-2005 ||HC Davos ||LNA ||43 ||11 ||27 ||38 ||75 ||15 ||4 ||3 ||7 ||24
|-
|2005-2006 ||HC Davos ||LNA ||44 ||14 ||34 ||48 ||76 ||15 ||6 ||11 ||17 ||14 
|-
|2006-2007 ||HC Davos ||LNA ||38 ||11 ||38 ||49 ||46 ||19 ||2 ||8 ||10 ||38
|-
|2007-2008 ||HC Davos ||LNA ||49 ||13 ||34 ||47 ||95 ||12 ||2 ||7 ||9 ||10
|-
|2008-2009 ||HC Davos||LNA ||44 ||15 ||24 ||39 ||80 ||21 ||7 ||8 ||15 ||16
|-
|2009-2010 ||HC Davos||LNA ||49 ||10 ||32 ||42 ||78 ||6 ||2 ||4 ||6 ||18
|-
|2010-2011 || HC Davos||LNA || 49|| 15|| 33|| 48|| 54|| 14|| 1|| 11|| 12||6
|-
|2011-2012 || HC Davos||LNA || 46|| 10|| 30|| 40|| 56|| 2|| 1|| 0|| 1||2
|-
|2012-2013 || HC Davos||LNA || 42|| 11|| 19|| 30|| 54|| 5|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
|2013-2014 || HC Davos||LNA || 41 || 5 || 14 || 19 || 42 || 3 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
|2014-2015 || HC Davos||LNA ||43||1||10||11||26||4||1||1||2||2

|813||214||457||671||1318||191||51||94||145||259

|1993|| Suisse -18 ans||CE -18 ans B||7||10||3||13||6||Promu
|-
|1995|| Suisse -20 ans||CM -20 ans B||7||3||1||4||17|| Promu
|-
|1996|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6 ||5 ||2 ||7 ||35 || 
|-
|1996||||CM B||7||1||5||6||12||
|-
|1997|| Suisse||CM B||7||1||4||5||6||
|-
|1997|| Suisse||Qualification Olympique||4||0||0||0||2|| Non qualifié
|-
|1998|| Suisse||CM||9||2||2||4||12||
|-
|2000|| Suisse||CM||7||1||2||3||2||
|-
|2002|| Suisse||JO||2||0||1||1||0||
|- 
|2004 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || Vainqueur
|- 
|2005 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 4 || 1 || 2 || 3 || 2 || 
|-
|2006 || HC Davos || Coupe d'Europe
| 2 || 1 || 2 || 3 || 6 ||  de la division Ragouline
|- 
|2006 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 5 || 1 || 6 || 7 || 12 || Finaliste
|- 
|2007 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 4 || 0 || 2 || 2 || 0 || 
|-
|2008 || HC Davos || Coupe d'Europe
| 2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  de la division Hlinka
|- 
|2008 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 3 || 1 || 0 || 1 || 8 || 
|- 
|2010 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 3 || 2 || 2 || 4 || 4 || Demi-finaliste
|- 
|2011 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 4 || 0 || 4 || 4 || 2 || Vainqueur
|- 
|2012 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || Finaliste
|- 
|2013 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || Demi-finaliste
|- 
|2014 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || Demi-finaliste

Notes et références 

Naissance en septembre 1976
Naissance dans le canton de Soleure
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Davos
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Sportif soleurois
Attaquant de hockey sur glace